2007 Голяма награда на Белгия е 52-рото за Голямата награда на Белгия и четиринадесети кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 16 септември 2007 година на пистата Спа-Франкоршан близо до градчетата Спа и Франкоршан, Белгия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия